

События

Римская империя 
 Император: Октавиан Август.
 Консулы: Германик и Гай Фонтей Капитон.
 Консул-суффект: Гай Виселлий Варрон.
 12—17 — Наместник Сирии Кв. Цецилий Кретик Силан.
 12—15 — Префект Иудеи и Самарии Анний Руф.
 В Парфии Артабан III (12—38) сменил Вонона I (7—12).

Китай 
 Ван Ман отменяет некоторые реформы.
 Марионеточные шаньюи бегут от Ван Мана к хунну. Ван Ман казнит заложников.

Родились 
 31 августа — Калигула (Гай Юлий Цезарь Германик), римский император.
 Луций Элий Галл Страбон — великий понтифик Римской империи.

Скончались 
 Реметалк I — царь Фракии из Сапейской династии (12 до н. э.—12 н. э.)
 Эрато (царица Армении) — царица Великой Армении, последняя из рода Арташесидов, дочь Тиграна III, сестра Тиграна IV.

См. также